CODATA ( — Комитет по данным для науки и техники; русское произношение аббревиатуры — [кода́та]) — междисциплинарный комитет Международного совета по науке, учрежденный в 1966 году и ставящий своей целью сбор, критическую оценку, хранение и поиск важных данных для задач науки и техники.

В 1969 году была учреждена Рабочая группа CODATA по фундаментальным константам (). Её цель состоит в том, чтобы периодически публиковать международно принятый набор значений фундаментальных физических констант и коэффициентов для их перевода. Первый такой набор CODATA был датирован 1973 годом, второй — 1986, третий — 1998, четвёртый — 2002, пятый — 2006, шестой — 2010, седьмой набор — 2014 годом и восьмой набор — 2018 годом.

С 1998 года, ввиду тенденции создавать и публиковать информацию сразу в Интернете, Рабочая группа CODATA изменила свой подход к публикации значений констант, решив делать это каждые четыре года.

К 2017 году был подготовлен специальный, внеочередной выпуск набора значений фундаментальных постоянных, использованный для окончательной формулировки новой ревизии Международной системы единиц (СИ). Выпуск набора фундаментальных констант 2018 года был основан уже на новой редакции СИ, поэтому в нём произошло существенное изменение погрешностей у ряда констант.

См. также 
 Международный совет по науке
 
 
 ГСССД — Государственная служба стандартных справочных данных

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Все значения фундаментальных физических констант, рекомендованные CODATA 

Международные научные организации